USS St. Louis — кораблі ВМС США, названі на честь міста Сент-Луїс, штат Міссурі.

 USS St. Louis (1828) — шлюп, збудований у 1828 році, ніс службу до 1865 року. Зданий на злам у 1907 році.
 USS St. Louis (1861) — броненосець типу «Сіті». Збудований у 1862 році, потім перейменований на «USS Baron DeKalb». Потоплений у 1863 році під час громадянської війни в США.
 USS St. Louis — військове транспортне судно, колишній лайнер «SS St. Louis». На службі у складі ВМС США протягом 1895-1918 років. Згорів у 1925 році.
 USS St. Louis (C-20) — легкий крейсер однойменного типу. На службі протягом 1906-1922 років. 
 USS St. Louis (CL-49) —  легкий крейсер типу «Бруклін». На службі протягом 1939-1946 років. Зданий на злам у 1951 році.
 USS St. Louis (LKA-116) —  десантне вантажне судно типу «Чарлстон». На службі протягом 1969-1991 років. Потоплений як мішень у 2018 році.
 USS St. Louis (LCS-19) — бойовий корабель прибережної зони типу «Фрідом». Збудований у 2019 році.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни